Danioth ist der Familienname folgender Personen:

 Adelrich Danioth (1828–1899), Schweizer Politiker und Hotelier
 Aline Danioth (* 1998), Schweizer Skirennläuferin
 Hans Danioth (1931–2020), Schweizer Politiker (CVP)
 Heinrich Danioth (1896–1953), Schweizer Maler und Dichter
 Ludwig Danioth (1902–1996), Schweizer Politiker (CVP)